Ocean One peut faire référence à :
 Ocean One, un building
 Ocean One (robot), un prototype de robot humanoïde